Barajas puede referirse a:

Ocio 
 El plural de baraja.

Divisiones administrativas 
 Barajas, un núcleo urbano perteneciente al municipio de Navarredonda de Gredos (Ávila).
 Barajas de Melo es un municipio español perteneciente a la provincia de Cuenca
 El distrito de Barajas en la ciudad de Madrid.

Transportes 
 El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la ciudad de Madrid.
 La estación de Barajas del Metro de Madrid.

Infraestructuras 
 Castillo San Felipe de Barajas en Cartagena de Indias, Colombia.